Punk Goes Acoustic 2 — шоста збірка з серії Punk Goes... видана на Fearless Records. Альбом переважно складається з акустичних версій раніше виданих пісень гуртів, які грають у стилі панк. Деякі треки, які представлені на цьому диску раніше ніколи не видавались. Диск є продовженням альбому Punk Goes Acoustic, який було видано у 2003 році. Реліз збірки відбувся 8 травня 2007 року.

Список пісень 

Музичні альбоми 2007